Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2016 года стартовали традиционно в январе в Австралии и Новой Зеландии. Большинство европейских первенств состоится в июне.

Победители

Мужчины

Женщины

Мужчины до 23 лет

Примечания 

2016 год в велоспорте
2016